

Досін — село в Ганнопільській сільській територіальній громаді Славутського району Хмельницької області

Досін — село в гміні Сероцьк Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства